Pienet Lehtosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pienet Lehtosaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pienet Lehtosaaret (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar